Мариа́но Марти́н Ало́нсо (; 20 октября 1919, Дуэньяс — 9 сентября 1998, Камбрильс) — испанский футболист, нападающий. Лучший бомбардир чемпионата Испании 1942/1943.

Клубная карьера 
Свою карьеру Мартин начинал в скромном каталонском клубе Сант-Андреу. В 1940 году он присоединился к испанскому гранду — каталонской «Барселоне». Вместе с Барсой он выиграл 2 чемпионских титула, 1 раз становился обладателем Кубка Короля и впервые в своей профессиональной карьере был вызван в сборную Испании.
В сезоне 1942-43 он выиграл Трофей Пичичи, сумев в 23-х матчах отличиться 32 раза, даже несмотря на то, что Барселона финишировала лишь на третьей позиции.

В 1948 году Мартин, которого долгое время преследовали травмы, решил перейти в более скромный клуб Химнастик Таррагона. Спустя 2 года, он вернулся туда, где начинал свою карьеру. Именно в футболке родного Сант-Андреу Мартин провёл свой последний матч на футбольном поле.

В возрасте 79 лет известный футболист умер в Каталонии.

Карьера в сборной 
Мариано Мартин провёл всего лишь 3 игры за сборную Испании, не сумев забить за неё ни одного гола. Дебют форварда за Фурию Роха состоялся 12 апреля 1942 года против сборной Германии. Тот матч завершился ничьей 1:1.

Помимо этого, он сыграл 6 матчей в составе сборной Каталонии, где забил 6 голов.

Достижения

Командные 
 Чемпион Испании: 1944-45, 1947-48
 Обладатель Кубка Короля: 1941-42

Личные 
 Лучший бомбардир Ла-Лиги 1942-43

Статистика выступлений

Клубная карьера 

Источники:

Примечания

Ссылки 
 BDFutbol profile
 National team data

Футболисты Испании
Игроки сборной Испании по футболу
Игроки ФК «Барселона»
Игроки ФК «Химнастик» Таррагона
Игроки ФК «Реал Сарагоса»
Обладатели трофея Пичичи